een andere benaming voor lopen

Geografische plaatsen
 Hollen (Beverstedt), plaats in de Duitse gemeente Beverstedt
 Höllen, plaats in de Duitse gemeente Titz
 Hollen (Uplengen), plaats in de Duitse gemeente Uplengen
 Høllen, plaats in Noorse gemeente Lindesnes

Zie ook
 Hollenberg (doorverwijspagina)